

Patronyme 

 Alberto Bueno Calvo, joueur de football espagnol.
 Alex Bueno, guitariste et chanteur dominicain.
 Alexei Bueno, poète, traducteur, éditeur et critique brésilien.
 Alfonso Darío Pereyra Bueno, joueur de football international uruguayen.
 Antoine Buéno, écrivain, chroniqueur et homme de scène français.
 
 Carlos Eber Bueno Suárez, joueur de football uruguayen.
 Carlos Eduardo Santos Galvão Bueno Filho, pilote automobile brésilien.
 Danilo Bueno, footballeur brésilien.
 Descemer Bueno, artiste cubain, chanteur, compositeur et producteur de musique.
 Francisco Álvaro Bueno de Paiva, magistrat et homme politique brésilien.
 José Maria Bueno y Monreal, cardinal espagnol de l'Église catholique.
 Manolín Bueno, footballeur espagnol.
 Marco Antonio Bueno Ontiveros, joueur de football international uruguayen.
 Margaux Bueno, footballeuse française;
 Maria Ester Audion Bueno, joueuse de tennis brésilienne.
 María José Bueno Márquez, journaliste espagnole.

Toponyme 

 
 Río Bueno est une ville et une commune du Chili de la province de Ranco dans la région des Fleuves.

Divers 
 Kinder Bueno, une confiserie.

Variantes linguistiques

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique
Patronyme brésilien